Jan Popiel (zm. 1729) – łowczy sandomierski, pułkownik husarii
 Jan Popiel (1836–1911) – polski polityk konserwatywny, powstaniec styczniowy
 Jan Popiel (1914–2003) – polski jezuita i filozof